A União Mundial dos Organismos Femininos Católicos é uma associação que congrega cem organizações femininas católicas espalhadas pelo mundo. Fundada em 1910, tem como missão a promoção da participação das mulheres na sociedade e na Igreja Católica Romana, em vista do trabalho de evangelização e promoção humana. Do ponto de vista canônico, consttitui-se uma associação internacional pública de fieis leigos.

Missão
A UMOFC descreve como linhas de ação:

 Promover a formação das mulheres para enfrentar os desafios contemporâneos.
 Promover o cuidado e respeito pela diversidade cultural.
 Promover a dimensão internacional no interior das Organizações Membro.
 Coordenar atividades para as Organizações Membro a nível internacional.
 Apresentar as posições da UMOFC e representar as Organizações Membro em órgãos internacionais.
 Atuar em rede com outras organizações internacionais e comunidades de fé para o respeito aos direitos humanos, especialmente das mulheres.
 Estimular o diálogo ecumênico e inter-religioso.

Participação em Organismos Internacionais
A UMOFC é órgão consultivo da ONU e está presente no Parlamento Europeu.

Ligações Externas
Página da UMOFC, acessada em 21 de agosto de 2010

Organizações de leigos católicos